Бори́с Рычко́в: